Насыпь:
 Насыпь — искусственное возвышение из сыпучих материалов.
 Насыпь — сооружение, одно из основных применений для транспорта.
 «Насыпь» — советский художественный фильм 1970 года.